Octavie Fauquet, directrice de la première école d'infirmiers et infirmières laïques de Bruxelles ;
Eugène Fauquet (1850-1926), architecte français ;
 Philippe Fauquet (1921-1944), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Ginette Fauquet (1930-2021), romancière et poétesse française ;
 Joël-Marie Fauquet (né en 1942), musicologue français ;
 Claude Fauquet (né en 1946), professeur et dirigeant sportif français.